Línea 155 puede referirse a:

 Ex Línea 155 de colectivos de Buenos Aires, ahora parte de la Línea 180.
 Línea 155 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 155B de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 155 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
 Línea 155 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.